Mathieu är ett franskt namn, som burits av bland andra:

Som förnamn 

 Mathieu Amalric
 Mathieu Flamini
 Mathieu Kassovitz
 Mathieu Kérékou
 Mathieu Molé 
 Mathieu Schneider

Som efternamn 

 Adolphe Mathieu
 Bruno Mathieu
 Césaire Mathieu
 Charles Louis Guillaume Mathieu
 Claude-Louis Mathieu
 Émile Mathieu, flera personer
 Émile Mathieu (tonsättare)
 Émile Léonard Mathieu
 François-Désiré Mathieu
 Georges Mathieu
 Jérémy Mathieu
 Michael Mathieu
 Mireille Mathieu
 Paul-Henri Mathieu
 Simone Mathieu

Franska mansnamn
Franska efternamn